Il singolare del Family Circle Cup 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Amanda Coetzer era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Henrieta Nagyová.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–4, 6–3 Anna Kurnikova.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Family Circle Cup 1999